Alexander Argov – compositore israeliano
Sherry Argov – scrittrice statunitense
Zohar Argov, pseudonimo di Zohar Orkabi – cantante israeliano